Западноафрика́нский жира́ф () — подвид жирафа (Giraffa camelopardalis). В XIX веке ареал подвида простирался от Сенегала до озера Чад. Сегодня распространён только в Нигере. Западноафриканский жираф находится под угрозой исчезновения, так как общая численность популяции менее 200 особей. Однако на сегодняшний день достигнуты значительные успехи в деле сохранения подвида. Так, если в 1990 году популяция насчитывала около 50 особей, то в 2007 численность популяции превышала 175 животных.

Таксономия 
По классификации Лидеккера подвид относится к северным подвидам жирафов.

По исследованию Сеймура таксономическая группа G. c. camelopardalis должна быть пересмотрена, в нее должны быть включены как G. c. antiquorum, так и G. c. peralta. Соответственно, западноафриканская форма G. c. peralta, которая составляет монофилетическую группу, должна также считаться предполагаемым подвидом.

Примечания

Ссылки 
 

Жирафовые
Млекопитающие Африки
Эндемики Западной Африки
Животные, описанные в 1898 году